Woroschilowsk () ist ehemalige Name mehrerer Orte:

 ehemaliger Name der Stadt Altschewsk in der Oblast Luhansk (Ukraine) von 1931 bis 1961
 ehemaliger Name der Stadt Stawropol in der Region Stawropol (Russland) von 1935 bis 1943